«Родез» (окс. и фр. Rodés Avairon) — французский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Лиге 2.

Домашние матчи проводит на стадионе «Стад Поль Линьон», вмещающем 5955 зрителей.

История 
Команда была официально основана в 1929 году Филиппом Розенфельдом, проведя большую часть своей истории в низших дивизионах французского первенства.

Первым наставником в истории команды стал Анри Гене. Выйти в Лигу 2 «Родезу» впервые удалось лишь в 1988 году.

Однако долго там продержаться у коллектива не вышло — уже в 1993 году клуб вновь вылетел в любительскую лигу.

В Кубке Франции наивысшего успеха команда достигла в 1991 году — клуб вышел в полуфинал турнира, где уступил «Олимпику» из Марселя со счетом 1:4. До этого на своем пути в Кубке «Родез» сумел обыграть нескольких представителей Лиги 1, включая «Сошо» и «Мец».

В 2006 году у команды начались серьезные проблемы с финансированием, в результате чего она была лишена профессионального статуса.

Год спустя «Родез» стал чемпионом любительского дивизиона, набрав за сезон 100 очков и тем самым вернувшись в Насьональ.

Сезон 2008\09 коллектив завершил на 13 — й позиции в турнирной таблице. 

Затем у клуба снова начался спад и он опять выбыл в региональный чемпионат.

11 апреля 2019 года «Родез» вернулся в Лигу 2 после 26 — летнего отсутствия.

В сезоне 2020/21 он занял итоговое 15-е место в первенстве.

В 2012 году совладельцами команды стали бывшие французские футболисты Оливье Дакур и Зинедин Зидан.

Стадион 
Свои домашние матчи «Родез» проводит на арене «Стад Поль Линьон», рассчитанной на 5955 зрителей.

Примечания 

Футбольные клубы Франции
Родез